Die Liste der Kulturdenkmale in Neudörfchen enthält die in der amtlichen Denkmalliste des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen ausgewiesenen Kulturdenkmale im Mittweidaer Ortsteil Neudörfchen.

Legende

Neudörfchen

|}

Weblinks 

 Denkmalliste des Landes Sachsen

Neudörfchen